Silverstein – gruppo musicale canadese

Persone
Abe Silverstein (1908-2001) – ingegnere statunitense
Elliot Silverstein (1927) – regista e produttore cinematografico statunitense
Joseph Silverstein (1932-2015) – violinista, docente e direttore d'orchestra statunitense
Larry Silverstein (1931) – imprenditore statunitense
Shel Silverstein (1930-1999) – poeta, cantautore, disegnatore, drammaturgo, paroliere e scrittore statunitense